Hieronymus von Dorne ist der Name folgender Personen

* Hieronymus von Dorne (Stadthauptmann) (1603–1671),  deutscher Jurist, Orientreisender und Stadthauptmann von Mölln
 Hieronymus von Dorne (Politiker) (1646–1704), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck